Der Egmond-Halbmarathon (offizielle Bezeichnung NN Egmond Halve Marathon) ist ein Halbmarathon im Ferienort Egmond aan Zee an der nordholländischen Nordseeküste, der jedes Jahr am zweiten Wochenende im Januar stattfindet. Die Erstaustragung fand 1973 statt; damit ist das Rennen eines der ältesten über diese Distanz in Europa. Veranstalter ist der Verein Le Champion, der auch den Dam tot Damloop ausrichtet. Zum Programm gehört auch ein Viertelmarathon (10,5 km).

Der Lauf ist in verschiedener Hinsicht anspruchsvoll. Zum einen stellt das winterliche Wetter eine Herausforderung dar, zum anderen verläuft der Kurs, nachdem er 5 km durch den Ort geführt hat, 7 km über den Strand nach Süden und kehrt danach auf Naturwegen durch das Dünengebiet der Umgebung an den Ausgangspunkt zurück.

Mit über 10.000 Startern ist das Laufevent mittlerweile eines der größten in den Niederlanden.

2010 gab es ein Novum, als in der 37. Auflage der Lauf kurz vor dem Start abgesagt wurde. Als Grund gab der Veranstalter an, die örtliche Hilfsorganisation Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) habe wegen des extremen Winterwetters nicht mehr eine adäquate Versorgung für Läufer, die medizinische Hilfe benötigen, garantieren können.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 1:00:46 h, Dawit Wolde (ETH), 2012
 Frauen: 1:10:36 h, Susan Chepkemei (KEN), 2001

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Bergen (Noord-Holland)
Gegründet 1973